Раду́тний — українське прізвище. Жіноча форма — Радутна.

Відомі носії 

 Радутний Радій Володимирович
 Радутний Сергій Іванович